dywan – tkanina dekoracyjna przeznaczona do pokrycia pewnych płaszczyzn
 dywan (divan) – rada doradcza sułtana w Imperium Osmańskim lub chana w Chanacie Krymskim
 dywan kwiatowy
 dywan kwantowy
 dywan Sierpińskiego
 nalot dywanowy

kultura:
 dywan – w literaturze Bliskiego Wschodu rodzaj antologii poety skompletowanej po śmierci artysty.
 Dywan – film irański z 1996, reżyseria: Mohsen Machmalbaf
 Dywan – powieść Terry'ego Pratchetta

miejscowość w Polsce:
 Dywan – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany